Michigan Theater (Ann Arbor, Michigan)
 Michigan Theater (Détroit)
 Michigan Theatre (Jackson, Michigan)